Veiros pode ser:

 Veiros (heráldica) - uma das peles na heráldica
 Veiros (Estarreja) - freguesia no concelho de Estarreja, Portugal
 Veiros (Estremoz) - freguesia no concelho de Estremoz, Portugal
 Nome porque também era conhecida a Vila do Maruá, nas margens do rio Xingu, no Pará, Brasil.

Desambiguação